Святорусско-Иверский монастырь — женская монашеская община Мцхетско-Тбилисской епархии Грузинской православной церкви в честь икон Божией Матери Боголюбской и «Взыскание погибших», основанная в частном доме в районе (бывшем пригороде) Дидубе в Тбилиси. 

Основана в посёлке (тогда) Дидубе в 1975 году схиархимандритом Виталием (Сидоренко) († 1 декабря 1992 года), пострижеником Глинской пустыни, и митрополитом Зиновием (Мажуга) в небольшом доме первого, где кроме Виталия проживала также его келейница монахиня Мария (Дьяченко).

Последняя была настоятельницей монастыря до своей смерти в 2006 году. 

Монастырь  окормляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Литература 
 Дидубе // Православная Энциклопедия, Т. XIV, стр. 686.

Ссылки 
 Краткое жизнеописание схиархимандрита Виталия (Сидоренко)

Монастыри Мцхетской и Тбилисской епархии
Православные монастыри Грузии
Женские монастыри